Andreas Johansson (Vänersborg, 5 de julho de 1978) é um futebolista da Suécia.

Carreira 
 1993 :  Melleruds IF
 1994 :  Melleruds IF
 1995 :  Melleruds IF
 1996 :  Degerfors IF
 1997 :  Degerfors IF
 1998 :  Degerfors IF
 1999 :  AIK Fotboll
 2000 :  Djurgårdens IF
 2001 :  Djurgårdens IF
 2002 :  Djurgårdens IF
 2003 :  Djurgårdens IF
 2004 :  Djurgårdens IF
 2004-05 :  Wigan Athletic
 2005-06 :  Wigan Athletic
 2006-07 :  Wigan Athletic
 2007-08 :  AaB Aalborg

Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Johansson, Andreas
Futebolistas do IFK Norrköping